Голубовац може бити:

 Голубовац (Параћин), насеље у општини Параћин, Република Србија
 Голубовац (Трстеник), насеље у општини Трстеник, Република Србија
 Голубовац Дивушки, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Голубовац (Клина), насеље у општини Клина, Република Србија